Niemcy:
 Villingen – dzielnica Hungen
 Villingen – dzielnica Villingen-Schwenningen
 Villingen – były powiat

Zobacz też:
 Villingen-Schwenningen – miasto
 Villingen-Schwenningen – wspólnota administracyjna
 Willingen